Liemberger ist der Familienname folgender Personen:

 Gudrun Liemberger (* 1973), österreichische Musikerin und Sängerin, siehe GuGabriel
 Wolfgang Liemberger (* 1972), österreichischer Drehbuchautor und Filmregisseur